Boekhoudt ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Boekhoudt (* 1965), arubanischer Politiker der Arubaanse Volkspartij (AVP)
 Alysha Boekhoudt (* 1993), arubanisches Model
 Gertrude Büringh Boekhoudt (1893–1982), niederländische Pädagogin
 Gianison Giamar Boekhoudt	(* 1989), Baseballspieler
 Onno Boekhoudt (1944–2002), niederländischer Schmuckdesigner